Томпсон има више значења:
 Томпсон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Томпсон (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Томпсон (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Томпсон (Манитоба), је град у канадској покрајини Манитоба
 Томпсон (аутомат)
 Марко Перковић Томпсон, хрватски певач